Бараненко Володимир Якович (1923—1975) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Бараненко Людмила Кімівна — заслужений вчитель України
 Бараненко Олександр Володимирович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки